Удальцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Удальцово — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Удальцово — деревня в Торжокском районе Тверской области.